Lastfaktor kan syfta på:

 Lastfaktor – kvoten mellan antalet betalande passagerare i ett passagerarflygplan under en flygning och maximalt tillåtet antal passagerare i detta flygplan, se kabinfaktor
 Lastfaktor (flygmekanik) – begrepp vid tekniska beräkningar i flygsammanhang

Se även
 Kapacitetsfaktor